In 2007 werd het 82ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 17 januari tot 6 mei. Chapecoense werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

 (1): Kreeg 12 strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler

Totaalstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Catarin